{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es        = Kaiba Seto
|nombre_ja        = 海馬 瀬人
|nombre_ja_latino = Seto Kaiba
|sexo             = Masculino
|fechanacimiento  = 
|edad             = 16 (Yu-Gi-Oh!) 17 (Yu-Gi-Oh! Duel Monsters) 19 (Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions) 21 (Yu-Gi-Oh! GX, posiblemente)
|sangre           = 
||canon           = 
|primeraaparicion = Manga: Capítulo 9Anime: Episodio 1 "El Corazón de las Cartas/El Corazón de los Naipes"
}}
{{infobox animanga personaje serie 
|altura          = 
|peso            = 
|ocupación       = CEO de la Kaiba Corporation.
|procedencia     = Japón
|relevancia      = Antagonista
|familia         = Mokuba Kaiba (hermano) Gozaburo Kaiba (padre adoptivo), Noah Kaiba (hermano adoptivo, exclusivo del anime)
|seiyu           = Hikaru Midorikawa (serie de Toei) Kenjirō Tsuda (segunda serie)
|doblador        = Ricardo Mendoza (LA) Eric Stuart(Ingl)
}}
                       Seto Kaiba (海馬 瀬人 Kaiba Seto) es un personaje del manga y anime Yu-Gi-Oh!, tiene una eterna rivalidad con Yugi/Atem, ya que este le ganó en un duelo (primer episodio). Hasta ese entonces, Seto no conocía la derrota. Aparece en todas las temporadas del anime, en Yu-Gi-Oh! The Legend of the Red Eyes Black Dragons, Yu-Gi-Oh! La Película, Yu-Gi-Oh! 3D: Bonds Beyond Time y Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions . 

Seto Kaiba es presentado en la primera temporada del segundo anime como un temido y poderoso Duelista, que ejerce como titular del Campeonato Nacional del Duelo de Monstruos, obsesionado con su propia carrera en el mundo de los juegos y con conseguir que su empresa sea líder en el ramo. Rápidamente se perfila como rival de Yugi Muto tras que este logre derrotarlo en un duelo, lo que marca el punto clave, a partir del cual comienza la obsesión de Seto por derrotar a Yugi y recuperar su título de ser el Mejor Duelista del Mundo.

Su deseo de vencer a su consumado rival involucrarán a Seto en todas las aventuras y desafíos que Yugi Muto debe enfrentar a lo largo de la serie. Con el tiempo, se va descubriendo que la existencia de dicha rivalidad no es producto del azar, sino que así como Yugi Muto posee un pasado a través de Atem (el espíritu que habita en su Rompecabezas del Milenio/Puzzle Milenario), Seto también está vinculado a dicho pasado, siendo la reencarnación de un antiguo hechicero egipcio que desafió a Atem en su época de faraón. Igualmente, en la quinta temporada, cuando Dartz y su Leviatán, amenazan con instaurar el poder del oricalcos sobre la Tierra. Kaiba será junto Yugi y Joey uno de los Caballeros Dragón que deban enfrentarlos.

Kaiba también ha de enfrentar sus propios desafíos, en los que a menudo Yugi Muto y sus amigos se ve involucrados, tal como fue el intento de Noah Kaiba (el hermanastro de Seto) por encerrar a Seto y a los demás en su mundo virtual, con el apoyo de los "Cinco Grandes" y la anuencia del padrasto de Seto, Gozaburo Kaiba, sucesos que acaecen en la segunda temporada.

Seto es el segundo mejor duelista de toda la serie y el CEO de KaibaCorp, así como su accionista mayoritario. Fue también responsable de organizar el Torneo de Ciudad Batallas, en la segunda temporada, y  el Gran Campeonato, al inicio de la quinta temporada. Es el creador del sistema de Disco de Duelo para el Duelo de Monstruos y fue poseedor del Dios Egipcio Obelisco el Atormentador, antes de perderlo contra Yugi en la semifinal de Ciudad Batallas.

De la misma manera, como punto de contraste con su determinada y a menudo egocentrista forma de ser, es extremadamente dedicado para con su hermano menor, Mokuba, a quien protege y resguarda constantemente, siempre procurando su bienestar, siendo esta una debilidad que a menudo resulta a aprovechada por sus enemigos, siendo este el caso de Noa Kaiba y Maximillion Pegasus quienes secuestraron en diferentes ocasiones a Mokuba para poder derrotar a Seto.

Seto detenta rivalidades también con Maximillion Pegasus, quien es su socio en los negocios, pero es también uno de los mejores Duelistas del mundo y uno de los pocos (junto con Yugi Muto) que lo ha derrotado. No menos importante es su rivalidad con Siegfried von Schroeder, quien además de presidir la Empresa von Schroeder, compañía rival de KaibaCorp, trató de sabotear el Gran Championship organizado por Kaiba.

Apariencia 
Seto Kaiba posee ojos azules, de mirada profunda; cabello castaño oscuro que siempre cubre su frente, piel blanca y de larga estatura, siendo uno de los personajes más altos de la serie. Su vestuario consta de un polo manga larga con cuello de color negro, con dos grandes accesorios plateados en los brazos y correas azules como adorno en los antebrazos, una gabardina manga cero blanca que llega casi hasta el suelo, botas negras con correas negras también como accesorio, pantalón oscuro y una correa más en este que lleva la "KC" de Kaiba Corporation, el nombre de su compañía. También lleva grabada la "KC" en el cuello de su gabardina. Y, lo más importante, siempre lleva consigo un collar en forma de carta en el cual guarda la foto de su hermano menor, Mokuba, cuando era bebé.

Información 
Seto Kaiba es un personaje de la historia Yu-Gi-Oh!, el manga original de Kazuki Takahashi, quien comenzó a publicar la historia en 1996 en la revista Shūkan Shōnen Jump de la editorial Shueisha, siendo su primer trabajo profesional como mangaka.

Dentro de la historia nos dicen que Seto Kaiba lleva el título de mejor Duelista, título que pierde al enfrentarse a Yugi Muto, protagonista de la historia. El Deck (baraja de cartas) de Kaiba se caracteriza por sus cartas de "Dragón Blanco de Ojos Azules", ya que posee tres de las cuatro únicas cartas que existen en el mundo. Con respecto a la cuarta carta, él mismo la destrozó para evitar que la usen en su contra (ya que según las reglas del juego sólo puedes llevar en tu Deck hasta tres cartas del mismo tipo). 

Seto Kaiba (al igual que varios personajes de la historia) varía su historia tanto en el manga, anime y entre el anime original a la versión internacional de 4Kids Entertainment. La versión del anime que llegó a Hispanoamérica y España proviene de la versión en inglés, la cual se encuentra censurada y cambiada, lo cual se añadió a cómo el anime cuenta de manera muy distinta los hechos a comparación con la historia original del manga.

Véase también 
 Yu-Gi-Oh!
 Yu-Gi-Oh! GX
 Yūgi Mutō

Referencias 

Personajes de Yu-Gi-Oh!
Antihéroes
Huérfanos ficticios
Empresarios ficticios
Millonarios ficticios